Чемпионат Исландии по футболу 1924 стал 13-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионский титул во второй раз в своей истории завоевал «Викингур».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1924 год в Исландии
Футбол в Европе в 1924 году